John Hartford — () — пятый студийный альбом Джона Хартфорда, выпущенный в 1969 году. Альбом был переиздан в 2002 году. В переизданном выпуске, альбом «Джон Хартфорд» сочетается с шестым альбомом музыканта — Iron Mountain Depot и седьмым невыпущенным альбомом RCA — Radio John.

Список композиций

Выпуск 1969 
Все песни написаны Джоном Хартфордом.

 «Dusty Miller Hornpipe and Fugue in A Major for Strings, Brass and 5-String Banjo» — 2:12
 «I’ve Heard That Tearstained Monologue You Do There By the Door Before You Go» — 3:48
 «The Collector» — 3:21
 «A Short Sentimental Interlude» — 1:08
 «Mr. Jackson’s Got Nothing to Do» — 2:44
 «Open Rode Ode» — 2:32
 «Little Piece in D» — 2:52
 «The Poor Old Prurient Interest Blues» — 2:45
 «The Wart» — 0:59
 «Railroad Street» — 2:19
 «Another Short (But Not So Sentimental) Interlude» — 0:43
 «Orphan of World War II» — 2:43
 «The Little Old Lonesome Little Circle Song» — 1:49
 «I Didn’t Know the World Would Last This Long» — 3:52

Выпуск 2002 

Все песни написаны Джоном Хартфордом, исключая песни с примечаниями об авторах.

 «Dusty Miller Hornpipe and Fugue in A Major for Strings, Brass and 5-String Banjo» — 2:12
 «I’ve Heard That Tearstained Monologue You Do There By the Door Before You Go» — 3:48
 «The Collector» — 3:21
 «A Short Sentimental Interlude» — 1:08
 «Mr. Jackson’s Got Nothing to Do» — 2:44
 «Open Rode Ode» — 2:32
 «Little Piece in D» — 2:52
 «The Poor Old Prurient Interest Blues» — 2:45
 «The Wart» — 0:59
 «Railroad Street» — 2:19
 «Another Short (But Not So Sentimental) Interlude» — 0:43
 «Orphan of World War II» — 2:43
 «The Little Old Lonesome Little Circle Song» — 1:49
 «I Didn’t Know The World Would Last This Long» — 3:52
 Треки с 1 пл 14 в оригинале были включены в альбом 1969 года — John Hartford.
 «Like Unto a Mockingbird» — 2:12
 «Meanwhile You Sit by My Banjo» — 3:48
 «I Won’t Know Why I Went Till After I Get Back» — 3:21
 «Maybe» — 1:08
 «Go Home Girl» — 2:44
 «Natural to Be Gone» — 2:32
 «Before They Tow My Car Away» — 2:52
 «To Say» — 2:45
 «Frustrated Bird» — 0:59
 «Hey Jude» (Джон Леннон, Пол Маккартни) — 2:19
 Треки с 15 to 24 в оригинале были включены в альбоме 1970 года — Iron Mountain Depot.
 «Skippin' in the Mississippi Dew» — 2:28
 «Self Made Man» — 3:53
 «In Tall Buildings» — 3:12
 «And the Band Played On» — 4:07
 «Orange Blossom Special» (Эрвин Т. Роуз) — 5:48
 «Bed on My Mind» — 3:29
 «Waugh Paugh» — 4:48
 «White Lightning» (Джиллс Перри Ричардсон) — 4:00
 «Sunshine Lady, You Really Know How to Slow a Man Down» — 3:20
 «I Don’t Love Nobody» — 5:21
 «California Earthquake» — 3:04
 «Mouth to Mouth Resuscitation» — 1:50
 Треки с 25 по 36 включены в неизданный альбом 1971 года — Radio John.

Ссылки 
 John Hartford на discogs.com

Альбомы 1969 года
Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы RCA Records
Альбомы RCA Victor